Coșuleni:
 Moldova
 Coșuleni, un sat în partea de sud-vest a județului Botoșani, Câmpia Moldovei
 Ucraina
 Coșuleni, un sat în raionul Noua Suliță din regiunea Cernăuți, Ucraina

Vezi și 
 Coș
 Coșula (dezambiguizare)
 Coșești (dezambiguizare)
 Stelian Coșuleț

Toponime românești